smolarnia – zakład produkcyjny

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 22, w tym 12 podstawowych
 Smolarnia – część miasta Bełchatów
 Smolarnia – część wsi Mąkoszyn w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Smolarnia – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Osie
 Smolarnia – część wsi Dubica Dolna w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Wisznice 
 Smolarnia – część wsi Jamno w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łowicz
 Smolarnia – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice 
 Smolarnia – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Smolarnia – część wsi Wielgolas w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Obryte
 Smolarnia – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Brańszczyk
 Smolarnia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki 
 Smolarnia – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Strzeleczki 
 Smolarnia – przysiółek wsi Przechód w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Korfantów
 Smolarnia – część wsi Dzierżążno w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Smolarnia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka
 Smolarnia – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jaraczewo
 Smolarnia – część wsi Zakrzyn w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Lisków
 Smolarnia – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin
 Smolarnia – część wsi Kolonia Lipiny w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno
 Smolarnia – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Miedzichowo
 Smolarnia – część wsi Jaźwiny w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kraszewice
 Smolarnia – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki
 Smolarnia – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz

 Smolarnia – dawna gromada

Białoruś 
 Smolarnia – wieś położona w obwodzie mohylewskim, w rejonie kliczowskim, dawny polski zaścianek szlachecki
 Smolarnia – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie Ostromecz
 Smolarnia – dawna leśniczówka. Tereny, na których była położona, leżą obecnie na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Mosty